Die ITF Women’s World Tennis Tour 2023 ist nach der WTA Tour und der WTA Challenger Series die dritthöchste Turnierserie im Damentennis.

Turniere 
Insgesamt werden 2023 für die Tennisspielerinnen mehrere hundert Turniere auf der ITF Women’s World Tennis Tour veranstaltet.

Januar–März

April–Juni

Juli–September

Oktober–Dezember

Siehe auch 
 WTA Tour 2023
 WTA Challenger Series 2023
 ATP Tour 2023
 ATP Challenger Tour 2023
 ATP Champions Tour 2023

Weblinks 
 ITF Women’s World Tennis Tour (englisch)
 2022 Mens and Womens ITF World Tennis Tour Rules and Regulations (PDF-Datei, 2,2 MB)

 
2023
Tennissaison 2023